Blå gryning kan syfta på:

 Blå gryning (1950) – en roman av Albert Viksten från 1950
 Blå gryning (2010) – en roman av Ann Cleeves från 2010, originaltitel Blue Lightning
 Blå gryning (2012) – en roman av Maggie Shayne från 2012, originaltitel Before Blue Twilight